Diamond Island kan syfta på följande platser:

Australien 

 Diamond Island (ö i Australien, Tasmanien), Glamorgan/Spring Bay,

Grenada 

 Diamond Island (ö i Grenada),

Kanada 

 Diamond Island, Newfoundland,

Myanmar 

 Diamond Island (Myanmar), ö, Ayeyarwady, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Grenadaförgreningar